Список кантри-хитов № 1 1981 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1981 году.

История 
Alabama, Раззи Бейли, Т. Г. Шеппард и Хэнк Уильямс-младший поделили лидерство: у каждого было по три хита номер один в году. «Feels So Right» была одной из немногих песен группы Alabama, которая провели вторую неделю на первом месте, у группы было наибольшее общее количество недель на первом месте — четыре, в 1981 году. Десять других музыкантов имели более чем одby чарттоппер в 1981 году. Несколько исполнителей впервые возглавили чарт в 1981 году: Charly McClain с «Who's Cheatin' Who», Sylvia с «Drifter», Rosanne Cash с «Seven Year Ache», Earl Thomas Conley с «Fire and Smoke», Ronnie McDowell с «Older Women», Steve Wariner с «All Roads Lead to You» и дуэт David Frizzell и Shelly West с «You're the Reason God Made Oklahoma».. Появление Shelly West на перовом месте попало между двумя лидерами чарта, достигнутыми в 1981 году её матерью Dottie West.

23 мая 1981 года на первое место Hot Country Songs вышел сингл «Seven Year Ache» певицы Розанн Кэш. Это её первый из 11 чарттопперов. Одновременно и её альбом возглавил Top Country Albums.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Лучшие синглы США 1981 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1981 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1981 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  — online version.

Чарты Billboard 1981 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1981 года
1981 год в музыке США